Police Story (televisieserie), een televisieserie.
Police Story (film), een film met onder andere Jackie Chan.